Los términos cano/cana pueden referirse a:

Cana 
 Cana, cabello sin pigmentación;

Medidas
 Cana, unidad de longitud;
 Cana cuadrada, unidad de superficie;
 Cana de diestro o diestro, unidad de longitud - equivale a 12 palmos de diestro o 2,82 metros;

Toponimia
 Punta Cana, cabo situado al este de la República Dominicana;

Apellido
 Cana, apellido:
Personajes
 Lorik Cana (1983-), futbolista albanés;

Botánica
El nombre común de la planta ''Crupina vulgaris;

Lunfardo rioplatense
 Cana, palabra lunfarda equivalente a policía y a cárcel.

 Cano 
 Cabello cano, cabello sin pigmentación;

Apellido
véase Cano'''.